Альфа Этники 1972/1973 () — 37-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1972/1973
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1972 году
Спорт в Греции в 1973 году